American Born – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
American Born – film del 1990 diretto da Raymond Martino
American Born – film del 1999 diretto da Seidy Lopez